Тепловозы Ирландии

Список тепловозов

См. также 
 Паровозы Ирландии
 Моторвагонный подвижной состав Ирландии

Локомотивы Ирландии